Lavalette ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lavalette (Aude) im Département Aude
 Lavalette (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Lavalette (Hérault) im Département Hérault

Mit Namenszusatz im Département Charente:
 Magnac-Lavalette-Villars
 Salles-Lavalette
 Vaux-Lavalette
 Villebois-Lavalette

Siehe auch:
 La Valette
 Antoine Marie Chamans, comte de Lavalette (1769–1830), französischer Offizier und Staatsmann sowie ein Freund Napoleons